L'urbacodonte (Urbacodon itemirensis) è un dinosauro carnivoro appartenente ai troodontidi. Visse all'inizio del Cretaceo superiore (Cenomaniano, circa 97 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Uzbekistan. È noto per i suoi denti dal margine stranamente liscio.

Classificazione
Questo dinosauro è conosciuto grazie a una singola mandibola fossile, ritrovata nella formazione Dzharakuduk e descritta per la prima volta nel 2007 da Averianov e Sues. Altri denti ritrovati nella formazione Bissekty, risalenti al Turoniano (circa 95 milioni di anni fa) sono stati riferiti al genere Urbacodon.

La mandibola, lunga circa 8 centimetri, mostra chiaramente caratteristiche tipiche dei dinosauri troodontidi, un gruppo di piccoli carnivori dai tratti molto simili a quelli degli uccelli. I denti, tuttavia, sono sprovvisti del tipico margine seghettato, caratteristico della maggior parte dei troodontidi (come anche di gran parte dei dinosauri carnivori). Alcuni troodontidi, però, sono dotati di denti simili, in particolare Mei, Xixiasaurus e Byronosaurus. Rispetto a Mei, Urbacodon era di dimensioni notevolmente maggiori (lunghezza stimata 2 metri), mentre le differenze rispetto a Byronosaurus includono un canale del dentale meno vascolarizzato e corone dei denti più bulbose. Sembra che il più stretto parente di Urbacodon fosse il cinese Xixiasaurus. Rispetto ad altri troodonti del Cretaceo superiore, come Saurornithoides e Troodon, Urbacodon e i suoi parenti sembrerebbero essere stati più primitivi, a causa di una mandibola più diritta e con meno denti. 
Il nome Urbacodon deriva da un acronimo, che onora gli scienziati uzbeki, russi, britannici, americani e canadesi che hanno partecipato alla scoperta del fossile.

Bibliografia
 Averianov, A.O.; and Sues, H.-D. (2007). "A new troodontid (Dinosauria: Theropoda) from the Cenomanian of Uzbekistan, with a review of troodontid records from the territories of the former Soviet Union". Journal of Vertebrate Paleontology 27 (1): 87–98. doi:10.1671/0272-4634(2007)27[87:ANTDTF]2.0.CO;2.

Collegamenti esterni 
 

Troodontidi